Osoby noszące to nazwisko:
 Alison Krauss (ur. 1971) – amerykańska piosenkarka
 Bernd Krauss (ur. 1957) – niemiecki piłkarz i trener
 Clemens Krauss (1893-1954) – austriacki dyrygent i kompozytor
 Heinrich Krauss (1895-?) – zbrodniarz nazistowski
 Käthe Krauß (1906-1970) – niemiecka lekkoatletka
 Karol Krauss (1871-1945) – polski dowódca wojskowy
 Kazimierz Aleksander Krauss (1847-1896) – polski urzędnik
 Lawrence Krauss (ur. 1954) – amerykańsko-kanadyjski fizyk
 Michał Krauss (1927-2010) – chirurg plastyczny
 Marek Krauss (ur. 1955) – polski malarz
 Nicole Krauss (ur. 1974) – amerykańska powieściopisarka
 Simon Krauss (ur. 1992) – francuski lekkoatleta
 Werner Krauss (1884-1959) – niemiecki aktor
 William Christopher Krauss (1863-1909) – amerykański lekarz
Inne:
 KraussMaffei – niemieckie przedsiębiorstwo
 Krauss-Maffei Wegmann – niemieckie przedsiębiorstwo